Бурундуки — село в Кайбицком районе Республики Татарстан, административный центр муниципального образования Бурундуковское сельское поселение.

Название село получило по мнению Каюма Насыри — слово Бурундук также являлось булгарским именем.

География 
Находится в 68 км от Казани, в 5 км от села располагается железнодорожная станция Куланга. Село стоит на реке Бирля, а восточнее села протекает река Свияга, в весеннее половодье эти реки подтапливают село.

История 
Известно со времён Казанского ханства.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут дважды: как казённые деревни Большие и Малые Бурундуки 1-го стана Свияжского уезда Казанской губернии. Располагались при речке Бирле, по почтовому тракту из Казани в Симбирск, в 36 верстах от уездного города Свияжска и в 14 верстах от становой квартиры в казённом селе Кильдеево (Троицкое). В первой деревне, в 157 дворах проживали 974 человека (492 мужчины и 482 женщины), были мусульманский молитвенный дом, почтовая станция, этап, во второй — в 12 дворах проживали 68 человек (33 мужчины и 35 женщин).

В девятнадцатом веке село состояло из двух деревень — Большие и Малые Бурундуки. Оба села входили в состав Ивановской волости Свияжского уезда. После образования ТАССР в 1920 году Бурундуки вошли в состав Свияжского кантона АТССР. По упразднении кантонов, в течение шести месяцев 1927 года Бурундуки входили в состав Ульянковского района, затем Кайбицкого. С февраля 1963 года Бурундуки входили в состав Буинского района ТАССР, через год вошли в состав Апастовского района. С девятнадцатого апреля 1991 года село Бурундуки входят в административное подчинение Кайбицкого района Татарстана.

Демография

Экономика

Транспорт 
Через село курсируют транзитные автобусы из Больших Кайбиц в Казань и Зеленодольск, и некоторые автобусы из Казани в юго-западном направлении республики и в субъекты РФ южнее Татарстана.

В середине 1990-х годов через село стала проходить автодорога .

Социальная сфера 
 Бурундуковская общеобразовательная школа
 Мечеть

Известные люди 
 Гарифуллин, Бари Гарифуллович — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кайбицкого района